KHV est un sigle qui peut désigner :
 Kana Home Video, un label de DVD de séries animées, comme Black Butler, One Piece ou Naruto.

KHV est un code qui peut désigner :
 aéroport de Khabarovsk, un aéroport international russe, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports